Comme patronyme Brancart peut faire référence à :
Arthur Brancart (1870-1934), un maitre-verrier belge, inventeur de la marbrite. 
Auguste Brancart (1851- ???), un éditeur belge de littérature pornographique.
Paul Brancart (1921-1944), une personnalité de la Résistance belge.